Apache Directory est un projet libre de la fondation Apache.

Son principal composant, Apache Directory Server, est un serveur d’annuaire LDAP « embarquable » écrit en Java. Il a été certifié compatible LDAPv3 par l’Open Group en 2006. Au-delà de LDAP, le serveur prend également en charge d’autres protocoles, et inclut un serveur Kerberos.

Il existe un sous-projet proposant un outil, basé sur Eclipse, pour gérer un annuaire : Apache Directory Studio. Celui-ci inclut un navigateur et éditeur LDAP, un navigateur de schéma, un éditeur LDIF et DSML, et plus encore. Cet outil est disponible sous la forme de plugins Eclipse ou d'application autonome RCP.

Histoire 
Le projet a été démarré en  par Alex Karasulu, sous le nom de LDAPd, hébergé par SourceForge.net. Il s'agissait d'un serveur LDAPv3, écrit en Java et embarquable. L’objectif était de développer un serveur LDAP en y ajoutant des fonctionnalités étendues, telles que déclencheurs (ou triggers), procédures stockées, que l’on retrouve dans les principales bases de données relationnelles. Cela ne pouvait être fait en étendant OpenLDAP du fait de la complexité du code existant, écrit en C.

Le code fut donné à l’Apache Software Foundation et entrait en incubation en , pour être promu au stade de Top Level Project en .

Après quatre ans de développement, la version 1.0 fut annoncée en , après avoir obtenu la certification LDAPv3 auprès de l’Open Group.

Le développement de la version 2.0 a démarré en 2011, la version 1.5 n'est plus maintenue.

Actuellement, l’équipe de développement du projet comprend 39 personnes, se répartissant sur plusieurs sous-projets (tous ne sont pas actifs).

Principales versions 
Les principes retenus pour la numération des versions du serveur sont les suivants :
 La version est basée sur la numérotation x.y.z.
 Le x correspond à la version majeure du serveur. 
 Le y indique une modification fonctionnelle du serveur
 Le z correspond aux corrections d'anomalies.

Il existe actuellement trois versions du serveur :
 ApacheDS 1.0.2 (), non maintenue
 ApacheDS 1.5.7 (), non maintenue
 ApacheDS 2.0.0-AM26 ()

La version actuelle du navigateur et éditeur Apache Directory Studio est :
 Apache Directory Studio 2.0-0-M15 ()

Notes et références

Sources

Liens externes 
  Apache Directory Server
  Apache Directory Studio

Logiciel libre sous licence Apache
Logiciel réseau et Internet
Plateforme Java
Système de gestion d'identité
Directory server